Дуплиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дуплиха — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Дуплиха — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.